Delectopecten tillamookensis är en musselart som först beskrevs av Arnold 1906.  Delectopecten tillamookensis ingår i släktet Delectopecten och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
tillamookensis